Rovanperä ist der Familienname folgender Personen:

 Harri Rovanperä (* 1966), finnischer Rallyefahrer
 Kalle Rovanperä (* 2000), finnischer Rallyefahrer